Пириа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пириа, Паоло (род. 1968) — итальянский художник.
 Пириа, Рафаэль (1814—1865) — итальянский химик.
 См. также 
 Пир